«Смурфики» () — американо-бельгийский анимационный сериал, состоящий из 9 сезонов. Впервые он был показан на телеканале NBC 12 сентября 1981 года и завершился 2 декабря 1989 года. Мультсериал был сделан американской компанией «Hanna-Barbera» по комиксам «Смурфы», которые создал бельгийский художник Пьер Кюллифор, более известный как Пейо (Peyo). В общей сложности было произведено 256 выпусков.
Раньше ноября-декабря 2010 года мультсериал демонстрировался на телеканале «Бибигон» как «Смурфы», для телеканала «Карусель» в 2012 году мультсериал переозвучили, дав существам и мультсериалу новое название — «Смурфики». Перевод был озвучен на ВГТРК, все мужские роли озвучивали Илья Хвостиков, Дмитрий Филимонов, Юрий Мазихин и Даниил Эльдаров, а именно все женские и детские роли озвучила Людмила Ильина.

В 2011 году вышел фильм «Смурфики», а в 2013 году вышло его продолжение.

История 
Первый выпуск выходит в эфир 12 сентября 1981 года на телеканале NBC, и результаты превзошли ожидания. В субботу утром «Смурфы» быстро станут номером один, достигнув 42 % аудитории. Это знаменует собой самый большой успех телеканала за последние двадцать лет в программе, предназначенной для детей, хотя до того момента его обогнали все его конкуренты. Только Багз Банни в свое время имел аудиторию, равную Смурфам. Успех позволяет каналу продавать мультфильм в 47 странах, включая Бельгию и Францию.

Список персонажей

Русское озвучивание 

 Мультсериал озвучен по заказу ВГТРК в 2010-2013 годах.
 Режиссёр озвучки — Татьяна Синельникова.

Роли озвучивали

Список серий 
Сериал состоит 256 выпусков, вышедших в течение 9 сезонов. На русский язык полностью переведены все 9 сезонов, а также спин-офф мультсериала — «Йохан и Чиж», состоящий из 16 серий. 2 сентября 2013 года на канале «Карусель» начался повторный показ первых четырёх сезонов с переозвученным переводом. В скобках приведён перевод серии в версии телеканала «Карусель».

Сезон 1 
 Смурфетта
 Смурф-ученик. Красавчик в беде
 Король смурф. Проказник Весельчак (Король Смурфиков. Лекарство Хохмача)
 Астросмурф (Астросмурфик)
 Смурфы и дракон (Смурфик — драконоборец)
 Смурф-чародей. Волшебный вредина
 Смурфы и Птицевой (Смурфики и Птицевой)
 Заколдован, заморочен и засмурфлен (Заколдован, заморочен и засмурфиклен)
 Очки цвета смурфа. Ночной кошмар Мечтателя
 Суп смурфа
 Пушистые проблемы. Не всё то смурф, что блестит
 Ромео и Смурфетта
 Сотый смурф. Смурфония в до-мажоре
 Волшебное яйцо. Суперсмурф
 Бальные туфли Смурфетты
 Ненастоящий смурф. Малыш смурф
 Сэр Здоровяк
 Фиолетовые смурфы. Таинственный замок
 Спасение смурфов
 Увеличивающая смесь. Смурф в плохую погоду
 Художник и Поэт
 Пещерные смурфы. То ты их смурфишь, то нет
 Благородный Гаргамэл. Смурфы и денежное дерево
 Заводной Смурф
 Посмурфленный рай. Снежное чудище
 Фонтан молодости
 Весенний выпуск (специальный выпуск)

Сезон 2 
 (28) Добро, зло и смурфы
 (29) Подруга Смурфетты. Жадина худеет
 (30) Смурф, который не мог сказать «нет»
 (31) Мотовство до нужды досмурфит. Т-т-т-трясущиеся смурфы
 (32) Опасное зелье
 (33) Мышка Пискля. Пришелец из космоса
 (34) Злые тролли
 (35) Спасение друга. Месть смурфов
 (36) Тот, кто смеётся последним. Смурфы в лабиринте
 (37) Ради Гаргамэла. Смурф Ван Винкль
 (38) Небо падает. Смурф-предатель
 (39) Свадебный день Папы Смурфа
 (40) Растяпа и будущее. Смурфные сны
 (41) Смурф — это не цветок. Волшебное слово
 (42) Смурфы в открытом море
 (43) Сундук с неприятностями. Смурфы-лунатики
 (44) Маленький великан
 (45) Всё хорошо, что хорошо кончается
 (46) Затерянный город Йора
 (47) Приключения Робина Смурфа
 (48) Проблемы с пузырями. Райские смурфы
 (49) Три смурфкетёра
 (50) Мой смурфный валентин (специальный выпуск)
 (51) Рождественский выпуск (специальный выпуск)

Сезон 3 
 (52) Однажды в синее полнолуние
 (53) Первое апреля — день смурфов. Волшебный посох
 (54) Рождение вонючки. Смурфы-пожарные
 (55) В каждой картине смурфность
 (56) Крылатый колдун. Первый телесмурф
 (57) Честь и хвала смурфу. Нет времени для смурфов
 (58) Золотая премия смурфов
 (59) Книга смурфорекордов. Добрый сосед смурф
 (60) Немного смурфуверенности. Трубач и испорченное шоу
 (61) Последняя смурфника
 (62) Влюблённая Хогата. Колокольчик для Азраэля
 (63) Смурфетта на один день. Волшебные серёжки
 (64) Слезинка смурфа. Как смурфить радугу
 (65) Чудесный смурфер
 (66) Канун Хэллоуина
 (67) Смурф от смурфа недалеко падает. Смурфы и лесорубы (На все руки смурфик. Неуклюжие смурфики)
 (68) Лучше дома места нет. Говори за себя, смурф Фермер (В гостях хорошо, а дома лучше. Твое слово, фермер)
 (69) Сердце Здоровяка. Смурфить вора
 (70) Благородный олень
 (71) Незабудки для смурфов. Подарок для Папы Смурфа
 (72) Возлюбленная Ловкача
 (73) Проверка силы воли. Везучий Растяпа
 (74) Капсула времени
 (75) Жадина и волшебный горшочек. Язык жестов
 (76) Крошка Смурф потерялся. Маленькая ведьма
 (77) Первое Рождество Крошки Смурфа
 (78) Поиски камня смурфов. Деревня для смурфов
 (79) Объятия для Ворчуна. Свадьба Гаргамэла
 (80) Волшебная погремушка. Все существа большие и смурфные
 (81) Смурф, который мог стать королём. Красота в душе смурфа
 (82) Смурфийские игры(специальный выпуск)

Сезон 4 
 (83) Вербные феи
 (84) Великан Гаргамэла. Гаргулья в башне двух скандалистов
 (85) Тень Весельчака. Только правда и ничего кроме правды
 (86) Заколдованный волшебник
 (87) Тайна мглистого болота. Смурфопликация
 (88) Ураган в деревне смурфов
 (89) Странник. Лунный человек
 (90) Питомец для Крошки Смурфа. Символы мудрости
 (91) Волшебные имбирные пряники. Секрет деревенского колодца
 (92) Цирк для Крошки Смурфа
 (93) Повозка со смурфами. Пусть цветы всегда цветут
 (94) Чувство юмора. Дурная фортуна Гаргамэла
 (95) Смурфочасы. Здоровяк и колёсный смурфер
 (96) Прыгучий кашель
 (97) Волшебные волосы Смурфетты. Смурфы-монстры
 (98) Постучи по дереву
 (99) Подсмурфь другую щёку. Троянский смурф
 (100) Тряпичный медведь. Смурфетта-сладкоежка
 (101) Оранжевая лошадка с золотыми подковами
 (102) Волшебная игла Портного. Завтрак у Жадины
 (103) Окаменевшие смурфы. Большеносая дилемма
 (104) Тревожные бородавки. Смурфоматический смурфулятор
 (105) Пижамная вечеринка у Лентяя. Смурфмобильные гонки
 (106) Хозяин смурфиков
 (107) Синеглазка возвращается. Крошки в мире бородавщиков
 (108) Кафе-смурфоженное. Плохое место
 (109) Смурфик-Большерот. Самые смурфные друзья
 (110) Волшебный подгузник Крошки. В поисках призраков

Сезон 5 
 (111) Смурфно и счастливо (специальный выпуск)
 (112) Смурфлята. Смурфная борьба в грязи
 (113) Сассетта
 (114) Летающая кровать. Хорошо смурфится тот, кто смурфится последним
 (115) Щенок. Метатель пирогов в маске
 (116) Попробуй как я
 (117) Песочная ведьма. Мечтатель и его друзья по переписке
 (118) Мы не сдадимся
 (119) Прилип к смурфикам. Обучая Большерота
 (120) Дикий и мохнатый. Королева Смурфетта
 (121) Самая ворчливая игра в городе. Провал великого склизкого урожая
 (122) Монстр из тьмы
 (123) Большеротик. Благоразумник — друг животных
 (124) Счастливого несчастливого дня. Выходной Папы
 (125) Марко и перечные пираты
 (126) Свободу смурфикам. То, что бродит в ночи
 (127) Умная вечеринка Благоразумника. Тревожные смурфики
 (128) Комета приближается
 (129) Рецепт Папы для Щенка. Творческий ступор Поэта
 (130) Обожаю этих смурфиков. Конкурс «Мистер Смурфик»
 (131) Роза Смурфетты. Они смурфят нашу песню
 (132) Папин семейный альбом
 (133) Беззвучный смурфик. Кормил ли ты сегодня своего питомца?
 (134) Гаргамэль путешествует во времени. Только работа и никакого смурфенья
 (135) Первое слово Крошки

Сезон 6 
 (136) Смурфмиссия. Часть I
 (137) Смурфмиссия. Часть II
 (138) Смурфмиссия. Часть III
 (139) Заколдованное перо
 (140) Смурфики-пожарные
 (141) Я посмурфил дерево. Проблема со скворцом
 (142) Новая работа Гаргамэля
 (143) Доктор Злюка и мистер Мил. Дон Смурфо
 (144) Плащ Хохмача. Путь Модника
 (145) Воспитание Большеножика. Смурфик — книжный червь
 (146) Сластёна бастует
 (147) Кошмар Лентяя
 (148) Корень зла. Последний козодой
 (149) Папа, Папа
 (150) Путешествие в центр смурф-земли. Возлюбленная Грубла
 (151) Облако Растяпы. Влюблённый в Хогату
 (152) Самый маленький викинг
 (153) Воспитай Щенка. Галантный смурф
 (154) Алый Квакун
 (155) Смурфики-ябеды. Золотое сердце
 (156) Самая несмурфная игра. Разрушитель Смурфидола
 (157) Королевский барабан
 (158) Повелитель Грубл. Ворчун учится плавать
 (159) Смурфик-одиночка на острове. Смурф-ответ
 (160) Самый высокий смурфик. Подарок Смурфетты
 (161) Зуб Сассетты. Смурфики на колёсах
 (162) Мир глазами смурфлят. Смурфдоктора вызывали ?
 (163) Весь мир — смурфеатр. Беспечные смурфики
 (164) Самый популярный смурфик. Музыку не украсть
 (165) Потеря смурфика
 (166) Щенячья жизнь. Джинн Фермера
 (167) Сущность Благоразумника. Цветы Смурфетты
 (168) Плачущие смурфики. Смурфик из будущего
 (169) Кукла Гаргамэля. Смурфик в бегах
 (170) Новая игрушка Крошки. Окновидение Мастера
 (171) Принц и попрыгун
 (172) Последнее заклинание Папы. Цвет смурфика
 (173) Смурфик Чистюля. Рог изобилия
 (174) Притяжение сферы

Сезон 7 
 (175) Паровозные смурфики. Книжка шуток Хохмача
 (176) Смурфпоиск золота. Смурфики с небоскреба
 (177) Певец-смурфик. Все новости достойны смурфика
 (178) Сложности Неуверенного. Возвращение к Дону Смурфо
 (179) Грубл и Большая Книга Заклинаний
 (180) Переделанная Смурфетта
 (181) Меняющиеся смурфики
 (182) Дикий Смурфик. Часть I
 (183) Смурфик Дровосек. Дикий Смурфик. Часть II
 (184) Чудесная игрушка Крошки. Охотник за смурфиками
 (185) Мозг Азраэля. Счастливая звезда Смурфетты
 (186) Соперник Силача. Поэт-всезнайка
 (187) Несмурфный друг смурфлёнка. Вырезанные смурфики
 (188) Улей Сассетты
 (189) Потерянная любовь Хлоргедрины
 (190) Длинная история для Дедушки
 (191) Механический смурфик
 (192) Неспящие смурфики. Предсказуемые смурфики
 (193) Книга историй Поэта. Там, где живут дикие смурфики
 (194) Маленький большой смурфик. Мяч в смурфной лунке
 (195) Стойте и идите, смурфики. Невезучие смурфики
 (196) Второе детство Гаргамэля. Полтерсмурфик
 (197) Без ума от Смурфетты. Дикое приключения Красавчика
 (198) Самый быстрый колдун в мире. Спой песню о смурфлятах
 (199) Легендарные смурфики. Последняя воля Гаргамэля
 (200) Прорицательница Смурфетта
 (201) Волшебная палочка Санта-Клауса
 (202) Возлюбленная Гаргамэля
 (203) Новогоднее смурфство(специальный выпуск)
 (204) Танцующий медведь. Смурфик и единорог
 (205) Никакой Смурфик. Лучший друг Красавчика
 (206) Времена смурфиков. Смурфик-попрыгун
 (207) Принц смурфик. Приговор смурфику
 (208) Смурфик, который не ошибался. Пернатый друг
 (209) Приключения Гаргамэля. Папа на день
 (210) Как смурфик был оборотнем. Кукла Модника
 (211) Отверженные смурфики. Волшебная дружба Сассетты
 (212) Золотые смурфики
 (213) Грубл-карьерист
 (214) Питомец смурфиков

Сезон 8 
 (215) Потерянный смурфик
 (216) Дом для Нянюшки
 (217) Численное преимущество Заводного Смурфика. Смугл поёт блюз
 (218) Смурфики в кадре. Смурфительная жизнь
 (219) Мир находок
 (220) Да здравствует Благоразумник! Щенок Пеппи
 (221) Запоминающий арбуз
 (222) Заклятый враг Дедушки
 (223) Операция по спасению Дедушки. Фокус с зеркалами
 (224) Смурфинная пресса. Непутёвые няньки
 (225) Архивы зла
 (226) Смурфик для Денизы
 (227) Сосед Большерота. Так делает Нянюшка
 (228) Кукла-сладкоежка Денизы. Незванные гости Дона Смурфо
 (229) Трость Дедушки
 (230) Растяпа за главного. Вечеринка Денизы

Сезон 9 
В 9 сезоне Смурфики с помощью магических кристаллов перемещаются во времени. В каждой последующей серии приключения начинаются в разных странах и эпохах.
Сезон путешествий во времени стал заключительным в мультсериале. Из-за низких рейтингов 9-го сезона сериал был закрыт, а Смурфики так и остались затерянными во времени.
 (231) Всеми забытые смурфики
 (232) Затерянные в веках. Пещерные смурфики
 (233) Смурфики в Ирландии. Красотка Хогапатра
 (234) Милая мумия
 (235) Зелёный палец Смурфетты. Троянский смурфик
 (236) Смурфная Одиссея
 (237) Монументальный Ворчун. Суперпицца Сластёны
 (238) Каникулы в Гномии
 (239) Недалёкие смурфики. Небесный сюрприз
 (240) Джинн Растяпа
 (241) Сердца и смурфики. Печенья с предсказанием
 (242) Имперский панда-мониум
 (243) Как вам это понравится. Бананы для Силача
 (244) Смурфики круглого стола
 (245) Рыбка по имени Модник. Силач и змея
 (246) Призрачный волынщик
 (247) Добрый день, Смугл. Растяпа-каратист
 (248) Большой сон Папы
 (249) Папа теряет терпение. Смурфики — важные птицы
 (250) Смурфики-пираты
 (251) Дедушкин фонтан молодости. Переполох в джунглях
 (252) Приключения Художника
 (253) Золотой носорог
 (254) Дикая ошибка Благоразумника. Страшные смурфики
 (255) Неотражающийся Красавчик. Дикий закуковал
 (256) Смурфики с карри

Спин-офф. «Смурфики: Йохан и Чиж» 
 Проклятая страна
 Чёрный морозник
 Магия Мальтрочу
 Гоблин из каменного леса
 Армия Йохана
 Волшебный фонтан
 Король-самозванец
 Колдун-ворон
 Замок с призраками
 Кольцо Кастеллака
 Возвращение Заводного Смурфика
 Принц и Чиж
 Заколдованное дитя
 Волк в шкуре Чижа. Воздушный змей Мастера
 Детёныш Мура
 Чиж и Большерот. Мрачный гремлин

В оригинальном показе в США серии 1—13 относились ко 2-му сезону, а серии 14—16 — к 3-му сезону основного сериала.

Награды 
Мультсериал в 1983 и 1984 году получил Дневную премию «Эмми».

См. также 
 «Смурфики» фильм Раджа Госнелла
 «Смурфики 2»
 «Смурфики: Затерянная деревня»

Примечания

Ссылки 
 «Смурфики» на сайте Big Cartoon DataBase
 

Смурфики
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы США, запущенные в 1981 году
Мультсериалы США, завершённые в 1989 году
Мультсериалы Бельгии
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Экранизации комиксов Бельгии